Musri, nom genèric assiri de les terres frontereres entre Assíria i l'imperi Hitita al segon mil·lenni aC
 Masuwari o Musur, regne neohitita (Musri en assiri)
 Til Barsip, nom arameu de Musri o Masuwari
 Musri, comarca de situació desconeguda per la que va passar Teglatfalassar III en una expedició el 735 aC a Urartu
 Musri, nom assiri de l'antic Egipte
 Musri regió del Kurdistan Iraquià on viu la tribu kurda dels Muzuri o Mussouri
 Musri, moderna Jebek Maklub, una muntanya al nord-oest de Nínive.